Поль Риве (; 7 мая 1876, Вазиньи, Третья республика — 21 марта 1958, Париж, Франция) — французский врач и , автор теории заселения Южной Америки мигрантами из Австралии и Меланезии. Основатель Музея человека в Париже. Брат вице-адмирала  и дядя врача .

Биография

Научная деятельность 
Родился в Вазиньи 7 мая 1876 года. Начальное образование получил в родном городе. Продолжил обучение в Школе военно-медицинской службы в Лионе, которую окончил в 1897 году.

В 1901 году, в качестве врача, участвовал в работе  в Эквадоре, которая, используя более точные методы и оборудование, занималась замерами  под экватором. Ранее подобные замеры были сделаны экспедицией в 1735—1745 годах, в которой участвовали Кондамин,  и Бугер. По окончании работы миссии Риве остался в Эквадоре, где в течение шести лет, совместно с , проводил этнографические исследования среди народа ваорани на побережье реки Амазонки.

По возвращении в Париж устроился на работу ассистентом в Национальный музей естественной истории. Его исследования под названием «Древняя этнография Эквадора» были опубликованы в двух томах между 1912 и 1922 годами, совместно с исследованиями Рене Верно. В 1923 году он официально женился на давней спутнице Мерседес Андрада-Чирибогой (1877—1973), эквадорской аристократкой, с которой познакомился в Куэнке во время работы в миссии и приехал в Париж.

В 1926 году, совместно с Марселем Моссом, Эмилем Дюркгеймом и Люсьеном Леви-Брюлем, основал Институт этиологии в Париже. В 1928 году получил место директора  и начал его реорганизацию с помощью . В 1937 году этнографический музей переехал во дворец Шайо и стал называться музеем человека.

В 1936 году он опубликовал первое факсимиле летописи Гуамана Помы «Первая новая хроника доброго правления» (1615), предварительно подвергнув документ редакции. Риве выдвинул теорию, согласно которой первые люди в Южной Америке были мигрантами из Австралии и Меланезии около шести тысяч лет назад. Книга учёного «Происхождение американского человека», изданная в 1943 году, содержит лингвистические и антропологические аргументы, которые подтверждают его теорию.

Во время Второй мировой войны не признал оккупации Франции и участвовал в Сопротивлении. В 1945 году вернулся на работу в музей человека и к преподавательской деятельности, продолжив американские исследования. Его труды по лингвистике привнесли новые элементы в языки аймара и кечуа. Риве был инициатором основания в Париже Дома Латинской Америки и Французского института передовых бразильских исследований (совместно с Полем Дуартом). В 1954 году в Сорбонне с его помощью был открыт Институт исследований Латинской Америки. Риве умер в Париже 21 марта 1958 года после продолжительной болезни. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Гражданская деятельность 
5 марта 1934 года Риве основал (с Полем Ланжевеном, Эмилем Шартье и другими деятелями) и возглавил Комитет бдительности антифашистской интеллигенции. 12 мая 1935 года он был избран советником в мэрию Парижа, баллотируясь кандидатом от левых партий. В июне 1940 года у входа в Музей человека им был вывешен плакат со стихотворением Редьярда Киплинга «Если…» (1910), в знак протеста против перемирия, подписанного французскими коллаборационистами с немецкими оккупантами. 14 июля 1940 года Риве направил открытое письмо маршалу Петену, где написал: «Господин маршал, страна не с Вами, Франция больше не с Вами».

Зарегистрированный правительством Виши осенью 1940 года, он присоединился к группе Сопротивления, известной как сеть «Музей человека». Разыскиваемый гестапо, бежал из Франции и в феврале 1941 года прибыл в Колумбию, где был принят президентом Эдуардо Сантосом. Участвовал в создании Колумбийского института этнологии и Этнографического музея в Боготе. В 1943 году исполнял обязанности культурного атташе движения по борьбе с Францией за Латинскую Америку в Мехико. В это время им была написана и издана в Монреале книга «Происхождение американского человека».

В 1945 году после Освобождения вернулся во Францию и был избран в парламент от социалистической партии. В 1948 году вышел из Французской секции Рабочего интернационала и вступил в близкий к коммунистам . Выступил за переговоры с Хо Ши Мином о сохранении Индокитая во Французском союзе, из-за чего покинул конференцию в Фонтенбло в июле 1946 года. Став независимым кандидатом, потерпел поражение на выборах в парламент в июне 1951 года и после отказался от активной политической деятельности. В июне 1954 года вышел из Прогрессивного союза, когда отказался голосовать за доверие Пьеру Мендес-Франсу. 21 апреля 1956 года Риве опубликовал в «Ле Монд» «Призыв к спасению и возрождению французского Алжира». Он считал, что независимость Алжира может быть только прогрессивной. По просьбе Ги Молле отстаивал позиции Франции по Алжиру перед ООН и в странах Южной Америки. Он также был членом Французской лиги защиты прав человека и гражданина, президентом Высшего совета по телерадиовещанию и Французской комиссии по делам ЮНЕСКО.

Литература

Ссылки 
 
 

Антропологи Франции
Правозащитники Франции
Социалисты Франции
Участники французского движения Сопротивления
Члены Учредительного собрания Франции (1945)
Члены Учредительного собрания Франции (1946)
Депутаты Национального собрания Франции
Индеанисты
Латиноамериканисты
Военные врачи
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Почётные доктора Национального университета Ла-Платы